Гадди (Gaddi):
 династия художников:
 Гадди, Аньоло (ок 1350—1396) — итальянский художник;
 Гадди, Гаддо (1260—1332) — флорентийский художник, отец Таддео Гадди;
 Гадди, Таддео (1290—1366) — итальянский художник, отец Аньоло Гадди

 гадди — племя в Индии

Гадди